Regio II Apulia et Calabria – una delle 11 regioni dell'Italia augustea
 Regio II Caelimontium – una delle 14 regioni di Roma augustea